Курша — топоним:

Россия 
 Курша — река в Рязанской области.
 Курша — бывшее село в Рязанской области.

Казахстан 
 Курша — село в Мангистауском районе Мангистауской области.

См. также 
 Курша 1 — посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.
 Курша-2 — бывший посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.